Mieczysław Majewski (ur. 1911) – poseł do Krajowej Rady Narodowej
 Mieczysław Majewski (1915–1988) – malarz, grafik
 Mieczysław Majewski (1929–2019) – inżynier mechanik, nauczyciel
 Mieczysław Majewski (1931–2020) – dyplomata, ambasador polski w Tunezji

Przypisy